Fazari oder Fazārī ist der Name folgender Personen:

 Abū Ishāq al-Fazārī, islamischer Historiker, Traditionarier und Rechtswissenschaftler irakischer Herkunft
 Muhammad al-Fazari, muslimischer Philosoph, Mathematiker und Astronom
 Omar al-Fazari (* 1993), omanischer Fußballspieler